Schatten steht für:

 Schatten, ein dunkler Bereich, der durch einen vor einer Lichtquelle befindlichen Gegenstand verursacht wird
 Schattenwirkung, die Imitation eines realen Lichtschattens in der Kunst
 Schatten (Computergrafik), die Imitation eines realen Lichtschattens durch eine Computergrafik
 Schatten (Mythologie), eine mythologische Vorstellung eines Doppelgängers oder eines Spiegelbildes des Menschen
 Schatten (Archetyp), ein Konzept in der Analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung
 in der altgriechischen Mythologie die Geister der Verstorbenen, siehe Unterwelt der griechischen Mythologie
 in der Astronomie die Projektion eines Schwarzen Lochs, siehe Schwarzes Loch #Bild der Akkretionsflüsse

Schatten oder Der Schatten heißen folgende:

geographische Objekte:
 Schatten (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Schatten (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schatten (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Szaty Małe, untergegangenes Dorf in der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Klein Schatten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Szaty Wielkie, Dorf in der Gmina Barciany im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen bis 1945: Schatten/Groß Schatten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Schatten (Stuttgart), Gewann in Stuttgart-Vaihingen (Schattenring der B 14, Schattengrund an der ehemaligen Solitude-Rennstrecke)

Personen, Figuren:
 Robert Schatten (1911–1977), polnisch-US-amerikanischer Mathematiker
 eine fiktive Rasse in der Fernsehserie Babylon 5, siehe Völker und Gruppierungen im Babylon-5-Universum #Schatten

Werktitel:
 Der Schatten, Märchen von Hans Christian Andersen (1847)
 Der Schatten, Novelle von Bruno Frank (1916), siehe Werke von Bruno Frank #Der Schatten
 Der Schatten (Hammesfahr), Roman von Petra Hammesfahr (2005)
 Schatten (1923), deutscher Film von Arthur Robison
 Der Schatten (1956), polnischer Film von Jerzy Kawalerowicz
 Schatten (1959), US-amerikanischer Film von John Cassavetes
 Armee im Schatten, französischer Film von Jean-Pierre Melville (1969)
 Schatten und Nebel, US-amerikanische Film von Woody Allen (1991)
 Tatort: Schatten, deutscher Fernsehfilm (2002)
 Polizeiruf 110: Schatten, deutscher TV-Krimi (2010)
 Die Herrschaft der Schatten, US-amerikanischer Film von Brad Anderson (2011)

Siehe auch:
 Schlagschatten
 Abschattung (Be-, Verschattung)
 Im Schatten
 Weiße Schatten
 Gasthaus zum Schatten in Stuttgart